Военно-морские силы Литвы () — один из видов вооружённых сил Литовской Республики.

Задачами ВМС Литвы являются защита территориальных вод, охрана и контроль экономической зоны, поисково-спасательные операции, поиск и обезвреживание мин и прочих боеприпасов, береговая охрана и защита судоходства.

История

ВМС Литвы (1935-1940) 

ВМС Литовской Республики как род сил были образованы 1 августа 1935 года, когда единственный имеющийся у Литвы военный корабль  () (бывший немецкий тральщик «М-59») был передан из Пограничной полиции в подчинение Министерства охраны края Литвы. 1940 году Литовская Республика была включена в состав СССР, в связи с чем «Prezidentas Smetona» вошёл в состав Балтийского флота ВМФ СССР и погиб в 1945 году, подорвавшись на мине у острова Аэгна.

ВМС Литвы после 1991 года

Командующие 
 После 1991 года
 1992 — Юозапас Альгис Лейсис
 до 1999 Раймундас Балтушка
 28.04.1999 — 04.06.2008 — Кястутис Мацияускас
 04.06.2008 — 24.10.2008 — Артурас Станкайтис (врио)
 24.10.2008 — 01.03.2010 — Олег Маринич
 02.03.2010 — 30.04.2010 — Артурас Станкайтис (врио)
 30.04.2010 — 27.07.2015 — Кястутис Мацияускас
 02.08.2015 — Арунас Моцкус.

Организационный состав 
Организационно Военно-морские силы Литвы включают:

 Флотилию военных кораблей ()

 Дивизион противоминных кораблей ()
 Официально образован в мае 1999 года

 Дивизион сторожевых кораблей ()
 Официально образован в мае 1999 года

 Дивизион вспомогательных кораблей ()
 Образован в Феврале 1992 года как Звено катеров ()

 Службу слежения за морем и побережьем ()

 Службу материально-технического обеспечения ()

 Учебный центр ()

 Координационный центр спасения на море ()

 Служба портовой и береговой обороны (): 
Батальон морских фузилёров ()
Команда подводных действий ()

Морская пехота 

Морские фузилёры — род сил (войск) в ВМС Литвы численностью в один батальон, выполняющий функции береговой обороны военно-морских баз, судов а также важных объектов побережья в интересах службы портовой и береговой обороны. 

Впервые формирования морской пехоты сформированы в 1994 году и фактически ликвидированы в 1999 году.

Вновь формирования морской пехоты в Литве были частично сформированы лишь в конце лета 2022 года, получив имя морских фузилёров перенимая свою преемственность у формирований фузилёров периода Речи Посполитой и ориентируясь на опыт взаимодействия сПортугалией.

На момент конца 2022 года подразделение находится в стадии полноценного формирования и постоянных учений совместно с ДСОК. 

Девиз батальона - «Сила фузилёров - храбрость и добродетель».

Командиры: 
Командор Миндаугас Андрулис (1 августа 2022 — н. в.)

Пункты базирования 
 ВМБ Клайпеда

Боевой состав

Флотилия военных кораблей

Команда подводных действий 

Командир — капитан-лейтенант.

Некоторые участки Балтийского моря все ещё опасны для судоходства из-за большого количества мин, оставшихся там со времен Второй мировой войны. Отряд водолазов-сапёров основном занимается уничтожением морских мин, боеприпасов и прочих взрывоопасных предметов (в том числе и самодельных) на суше и под водой.

Кроме этого, участвуют в проведении поисковых и спасательных работ, осуществляют подъём предметов массой до 5 т со дна моря, оказывают помощь МВД в расследовании преступлений и поиске вещественных доказательств под водой и пр. Имеющееся оборудование позволяет выполнять весь спектр подводных работ на глубинах до 80 м. В основном используются дыхательные аппараты на газовых смесях с полузамкнутым типом.

Префикс кораблей и судов 
Военные корабли и суда ВМФ Литвы имеют префикс LKL ( — Литовский Военный Корабль).

Вспомогательные суда имеют префикс в соответствии с их назначением: PGL — Поисково-Спасательный Корабль ().

В военно-морских силах Литвы введён стандарт, по которому корабль или судно имеют бортовой номер с латинской буквой, в соответствии с классом корабля: M — Минный корабль, P — Сторожевой (патрульный) корабль, Н — Портовое судно ( — портовый).

О наименовании кораблей и судов ВМФ Литвы 

Корабли и суда ВМФ Литвы обычно называются в честь того или иного балтийского племени или этнографической группы современных литовцев.

«Aukštaitis» — Аукшта́йтис.
 Аукшта́йты — этнографическая группа восточных литовцев.
«Dzūkas» — Дзу́кас
 Дзу́ки — этнографическая группа южных литовцев.
«Žemaitis» — Жяма́йтис.
 Жяма́йты (летописная Жму́дь или Самоги́ты) — балтийское племя и этнографическая группа западных литовцев.
«Jotvingis» — Йо́твингис.
 Йо́твинги (летописные Ятвя́ги) — балтийское племя.
«Kuršis» — Ку́рщис
 Курши (летописные Куро́ны) — балтийское племя.
«Sėlis» — Се́лис
 Сели (летописные Селоны) — балтийское племя.
«Sūduvis» — Суду́вис.
 Суду́вы — балтийское племя.

 Исключения

«Vėtra» — Ветра
 Ве́тра — в балтийских верованиях — обожествлённый ветер. Внезапно поднявшийся сильный ветер всегда связывался с чем-то недобрым — внезапная смерть, война.

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Головные уборы

Пилотка общевойсковая

Берет морских фузилёров

Униформа

Адмиралы и офицеры

Специалисты

Старшины и матросы

Исторические корабли ВМФ Литвы

См. также 
 Проект БАЛТРОН

Примечания

Литература 
Гайдук А. А., Лапшин Р. В. Военно-морские силы прибалтийских государств 1918—1940 гг. СПб.: Галея Принт, 2009

Ссылки 

 Официальная страница ВМС Литвы  

Военно-морские силы Литвы